Atlantide è un leggendario continente sprofondato nell'Oceano Atlantico

Cinema
 Atlantide (Siren of Atlantis) – film del 1949 diretto da Gregg G. Tallas
 Atlantide – film del 2021 diretto da Yuri Ancarani

Fumetti
 Atlantide – luogo immaginario nell'Universo DC

Musica
 Atlantide – gruppo musicale del rock progressivo italiano degli anni '70
 Atlantide – brano musicale di Francesco De Gregori pubblicato nel 1976
 Atlantide – album dei The Trip pubblicato nel 1972

Letteratura
 Atlantide –  romanzo del 1999 scritto da Clive Cussler

Televisione
 Atlantide - Storie di uomini e di mondi – programma televisivo di approfondimento culturale in onda su LA7 dal 2002
 Atlantide – città immaginaria presente nell'universo fantascientifico di Stargate Atlantis

Pagine correlate 
 Atlantis (disambigua)
 L'Atlantide (disambigua)